Bąbelkowy świat gupików (, 2011-2016, 2019-2023) – amerykański serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 16 kwietnia 2011 roku przez stację telewizyjną Nickelodeon Polska.

Opis fabuły 
Akcja serialu rozgrywa się w wielobarwnej podwodnej scenerii wśród koralowców i morskich ogrodów. Opowiada o przygodach gupików – Gila, Molly, Goby'ego, Deemy, Nonny'ego, Oony oraz Zooli.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011